T'u Lung est une région imaginaire du décor de campagne Les Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons. Il fait partie de Kara-Tur, un des continents d'Abeir-Toril.

T'u Lung était une province de l'empire de Shou Lung et était en rébellion constante jusqu'à ce qu'elle acquiert son indépendance il y a trois siècles.

Le pays est actuellement divisé en six grandes provinces et dirigé par un gouvernement impérial proche de celui de l'empire Shou.

Région des Royaumes oubliés